Milchallergie steht umgangssprachtlich für:
 Kuhmilchallergie
 Laktoseintoleranz